Clarisse Fernandes Grova (Rio de Janeiro, ), mais conhecida como Clarisse Grova, é uma cantora e compositora brasileira. Trabalhou como vocalista do Grupo Társis (anteriormente Grupo Arco-Íris) entre 1979 e 1981. Em 2005 atuou no grupo vocal Nós Quatro, substituindo a cantora Ana Zinger.

Discografia
(2012) Que Tal? (Clarisse Grova e Afonso Machado)
(2003) Super Lisa
(1997) Novos Traços
(1996) Estão Voltando as Flores
(1985) Clarisse
(1981) Eu Mereço

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira